Александр Нифонтов:
 Нифонтов, Александр Николаевич (1959—2010) — российский мотогонщик, Президент Мотоциклетной федерации России.
 Нифонтов, Александр Сергеевич (1899—1987) — историк.